Rochot ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Rochot (1900–1971), französischer Wissenschaftshistoriker
 Philippe Rochot (* 1946), französischer Journalist